Sas István
 Sas István (1946–2018) filmrendező, reklámpszichológus
Sass István
 Sass István (1822–1891) orvos
 Sass István (1945) csillagász